«Микроб» () — фантастический боевик про космический вирус, который стал причиной распространения эпидемии.

Слоган фильма: «Тебе не убежать». Мировая премьера состоялась 12 марта 2013 года.

Сюжет 
Военные сбивают орбитальный спутник и этим самым порождают зомби-эпидемию в маленьком городке. Помощник шерифа Макс Брод вместе с его подругой Брук, должны спасти себя и своих близких от ужасной смерти, при этом у них на пути будет большое препятствие, а точнее сказать, армия зараженных людей.

В ролях 
 Маргарит Митчелл — Брук
 Майкл Флорес — Макс
 Бернард Сетаро Кларк — Дэвидсон
 Марк Чиаппоне — Стью
 Джоди Пуселло — Купер
 Зои Миллер — Стеф
 Бет Прэтт — Карен
 Ванесса Смит — Ким
 Бренден Нэйджел — Чед

Ссылки 

Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы ужасов США
Фильмы на английском языке